Министр внутренних дел (, точный перевод Государственный секретарь департамента внутренних дел), обычно упоминается как министр внутренних дел, является членом Правительства Её Величества, возглавляя министерство внутренних дел, является ответственным за внутренние дела Англии и Уэльса, а также за вопросы иммиграции и гражданства для всей Великобритании.

В круг обязанностей Министерства внутренних дел также включает в себя полицию в Англии и Уэльсе и вопросы национальной безопасности, так как служба безопасности — MI5 — непосредственно подчиняется министру внутренних дел. Ранее, министр внутренних дел был министром, ответственным за тюрьмы и стажировку в Англии и Уэльсе; однако в 2005 году эти функции были переданы вновь созданному Министерству юстиции под лорда-канцлера.

Пост министра 
Пост министра внутренних дел был создан при правительственной реорганизации Великобритании в 1782 году, в которой Северный и Южный департаменты стали министерством внутренних дел и министерством иностранных дел соответственно.

Министр внутренних дел — член Кабинета, и должность рассматривается как одна из Великих государственных должностей. Министр внутренних дел работает вне министерства внутренних дел в Уайтхолле. Официальные места резиденция министра — Маршам-стрит 2 в Лондоне. В 2007 году при перестановке в Кабинете министров Великобритании, в связи с назначением нового премьер-министра Гордона Брауна, Джеки Смит стала первой женщиной, которая занимала этот пост.

Министры внутренних дел в 1782—1801

Министры внутренних дел в 1801—1900

См. также 
 Постоянный заместитель министра внутренних дел Великобритании
 Хоум-офис

Ссылки 
 Веб-сайт министерства внутренних дел;
 Правительство Её Величестваt (Кабинет министров);
 Веб-сайт министерства юстиции.
 List of Home Secretaries from UKpolitics

Примечания 

Министры внутренних дел Великобритании
Политика Великобритании
Великобритания
Министерские должности в Великобритании